Rendufe (Amares) - freguesia do concelho de Amares, Portugal
 Rendufe (Guimarães) - freguesia do concelho de Guimarães, Portugal
 Rendufe (Ponte de Lima) - freguesia do concelho de Ponte de Lima, Portugal

Desambiguação